Руссиньо () — прозвище ряда бразильских футболистов.

 Моасир Сикейра де Кейрос (1902—1992) — бразильский футболист, нападающий.
 Давид Руссовски (1917—1958) бразильский футболист, полузащитник.